63-й Венецианский кинофестиваль проходил в Венеции, Италия с 30 августа по 9 сентября 2006 года.

Жюри 
Состав жюри 63-го Венецианского кинофестиваля в Венеции были следующими:

Официальное жюри 
 Катрин Денёв (актриса, Франция) — Президент
 Микеле Плачидо (актёр и режиссёр, Италия)
 Хуан Хосе Артеро (актёр и режиссёр, Испания)
 Паулу Бранку (продюсер, Португалия)
 Кэмерон Кроу (сценарист, продюсер, режиссёр, актёр, США)
 Чулпан Хаматова (актриса, Россия)
 Пак Чхан-ук (сценарист, режиссёр, продюсер, Южная Корея)

Жюри «Горизонты» 
 Филип Грэйнджер (актёр, продюсер, режиссёр, Германия) — Президент
 Карло Карлей (режиссёр, сценарист, Италия)
 Джузеппе Генна (сценарист, Италия)
 Кейко Кусакабе (Продюсер, Япония)
 Юсри Насралла (режиссёр, сценарист, актёр, Египет)

Жюри «Венеции премию за дебют Луиджи Де Лаурентис» 
 Пола Вагнер (Продюсер, Актриса, США) — Президент
 Стефания Рокка (актриса, Италия)
 Гильермо дель Торо (режиссёр и сценарист, Мексика)
 Мохсен Махмальбаф (режиссёр и продюсер, Иран)
 Андрей Плахов (критик, Россия)

Жюри «Короткометражные фильмы» 
 Тибохо Махлаци (режиссёр и сценарист, ЮАР) — Президент
 Франческа Кальвелли (монтажёр и актриса, Италия)
 Алексей Федортченко (Россия)

Основные разделы

Фильмы в конкурсе

Золотой лев 
 Падший, фильм Барбары Альберт (Австрия)
 Потерянная звезда, фильм Джанни Амелио (Италия)
 Фонтан, фильм Даррена Аронофски (США)
 Смерть супермена, фильм Аллена Коултера (США)
 Новый свет, фильм Эмануэле Криалезе (Италия/Франция)
 Дитя человеческое, фильм Альфонсо Куарона (США)
 Чёрная орхидея, фильм Брайана де Пальмы (США/Германия)
 Бобби, фильм Эмилио Эстевеса (США)
 Королева, фильм Стивена Фрирза (Великобритания)
 Сухой сезон, фильм Махамат-Салех Харун (Чад, Франция, Бельгия, Австрия)
 Неприкасаемый, фильм Бенуа Жако (Франция)
 Паприка, фильм Сатоси Кона (Япония)
 Частная собственность, фильм Хоакима Лафосса (Бельгия, Люксембург, Франция)
 Мастер Муши, фильм Кацухиро Отомо (Япония)
 Сердца, фильм Ален Рене (Франция/Италия)
 Эти встречи с ними, фильм Жана-Мари Страуба и Даниэль Юйе (Италия/Франция)
 Отверженные, фильм Джонни То (Гонконг/Китай)
 Не хочу спать одна, фильм Цай Минлян (Тайвань/Франция/Австрия)
 Чёрная книга, фильм Пола Верхувена (Голландия/Германия/Великобритания)
 Эйфория, фильм Ивана Вырыпаева (Россия)
 Синдромы и столетие, фильм Апитчапона Вирасетакуна (Таиланд/Франция)
 Натюрморт, фильм Цзя Чжанкэ (Китай)

Фильмы вне конкурса 
Новые работы режиссёров, уже созданных на предыдущих фестивалях и фильмы расположены около полуночи.

 Несколько дней в сентябре фильм Сантьяго Амигорена (Франция/Италия)
 Волшебная флейта фильм Кеннет Брана (США) — Evento speciale, sarà proiettato al Teatro La Fenice di Venezia
 Убить императора фильм Фэн Сяогана (Китай)
 Дьявол носит «Prada» фильм Дэвид Фрэнкел (США)
 Остров (фильм, 2006) фильм Павел Лунгин (Россия)
 Внутренняя империя фильм Дэвид Линч (США/Польша/Франция)
 Сказания Земноморья фильм Горо Миядзаки (Япония)
 Всё ещё красавица фильм Мануэл ди Оливейра (Португалия/Франция)
 Башни-близнецы фильм Оливер Стоун (США)

Внеконкурсная полночь 
 Адский дом фильм Жауме Балагеро (Испания)
 Роб-Би-Гуд фильм Бенни Чан (Китай)
 Baaz ham sib daari? фильм Байрам Фазли (Иран)
 Крики фильм Киёси Куросава (Япония)
 Плетёный человек фильм Нил ЛаБут (США)
 Город насилия фильм Лю Сынвана (Южная Корея)
 Летняя любовь фильм Пётр Уклански (Польша)

Специальные события 
 Письма из Сахары фильм Витторио Де Сета (Италия)

«Горизонты» 
 Небо Суели фильм Карим Аинуз (Бразилия)
 Именно та покрывает цветами собственную могилу фильм Хала Алабдалла Якуб и Аммар Аль Бейк (Сирия/Франция)
 Сверчки фильм Синдзи Аояма (Япония)
 Bellissime. Seconda parte. Dal 1960 a oggi dalla parte di «lei» фильм Джованна Гальярдо (Италия)
 L'amore giovane (The Hottest State) фильм Ethan Hawke (США)
 Taiyang yu фильм Ho Yuhang (Малайзия/Конг Гонк)
 Дун фильм Цзя Чжанкэ (Китай)
 Свободное плавание фильм Борис Хлебников (Россия)
 США против Джона Леннона фильм Дэвид Лиф и Джон Шейнфелд (США)
 Долги фильм Поль Ледук (Мексика/Аргентина/Бразилия)
 Когда рушатся плотины: Реквием в четырёх актах фильм Спайк Ли (США)
 Фемида в седле фильм Лю Цзе (Китай)
 Дурная слава фильм Дуглас Макграт (США)
 Опера Ява фильм Гарин Нугрохо (Индонезия)
 Рыцари обжорных рядов фильм Мамору Осии (Япония)
 Кихота фильм Миммо Паладино (Италия)
 Heimat — Fragmente фильм Эдгар Райц (Германия)
 Ничего не обещай сегодня вечером фильм Джанлука Мария Таварелли (Италия)
 Roma wa la n’touma фильм Хала Абдулла (Алжир/Франция/Германия)

Специальные события 
 Пазолини – ближний наш фильм Джузеппе Бертолуччи (Италия/Франция)
 Akamas фильм Panicos Chrysanthou (Кипр/Греция/Венгрия/Турция)
 Вам звонит Градива фильм Ален Роб-Грийе (Франция/Бельгия)
 Kill Gil (vol. 2) фильм Джил Росселлини (Италия/Швейцария)
 Il mio paese фильм Даниэль Викари (Италия)

Короткометражные фильмы 
Мировая премьера Международный конкурс короткометражных фильмов, длительностью не более 30 минут.

 Levelek фильм Ференц Чако (Венгрия)
 Comment on freine dans une descente? фильм Аликс Делапорте (Франция)
 Исполняя роли фильм Дэниэл Эллиотт (Великобритания)
 Detektive фильм Андреас Голдштейн (Германия)
 Treinta Años фильм Николас Лазнибат (Франция, Чили)
 Um año mais longo фильм Марко Мартыньш (Португалия)
 Mum фильм Мадс Маттисен (Дания)
 Faça sua Escolha фильм Паула Миранда (Бразилия)
 Pharmakon фильм Иоаким Милонас (Кипр)
 Rien ne va plus фильм Катя Працшке и Густав Хамос (Германия)
 Trillizas Propaganda фильм Фернандо Салем (Аргентина)
 Дорожные знаки фильм Шимон Шай (Израиль)
 Fib 1477 фильм Лоренцо Спортиелло (Италия)
 What Does Your Daddy Do? фильм Мартин Ститт (Великобритания)
 Eva reste au placard les nuits de pleine lune фильм Алекс Стокман (Бельгия)
 In the Eye Abides the Heart фильм Мэри Суини (США)
 Только для взрослых фильм Ео Джун Ан (Малайзия)

 Вне конкурса 
 Sekalli sa Meokgo фильм Тибохо Малацы (ЮАР)

 Секция ретроспектив 

 Тайная история итальянского кино 
Специальный раздел посвящён исключительно Тайная история итальянского кино в период с 1937 года по 1979 год.

Это третья часть ретроспективного кино Италии, которая берёт начало на 61-м Венецианском кинофестивале. По случаю 100 лет со дня рождения трёх великих итальянских кинематографистов Роберто Росселлини, Марио Солдати и Лукино Висконти, ретроспективы, в значительной степени посвящены их работам.

Больша часть данных фильмов были восстановлены Национальная библиотека фильмовСтолетие Роберто Росселлини, Марио Солдати и Лукино Висконти Quartieri alti фильм Марио Солдати
 Одержимость фильм Лукино Висконти — восстановленная версия
 Рим, открытый город фильм Роберто Росселлини
 Fuga in Francia фильм Марио Солдати
 Anna Magnani, эпизод Мы – женщины, фильм Лукино Висконти
 Ingrid Bergman, эпизод Мы – женщины, фильм Роберто Росселлини
 Генерал Делла Ровере фильм Роберто РосселлиниТайная история итальянского кино' Жестокий саладин фильм Марио Боннар
 На несколько долларов больше фильм Серджио Леоне
 Из мрака к сопротивлению фильм Даниель Юйе и Жан-Мари Страуб

 Тайная история Российского кино 
Специальный раздел, посвящён исключительно истории Российского кино в период с 1934 года по 1974 год.

 Гармонь фильм Игорь Савченко и Евгений Шнейдер
 Весёлые ребята фильм Григорий Александров
 Цирк фильм Григорий Александров
 Богатая невеста фильм Иван Пырьев
 Волга, Волга фильм Григорий Александров
 Трактористы фильм Иван Пырьев
 Музыкальная история фильм Александр Ивановский и Герберт Раппапорт
 Светлый путь фильм Григорий Александров
 Свинарка и пастух фильм Иван Пырьев
 В шесть часов вечера после войны фильм Иван Пырьев
 Весна фильм Григорий Александров
 Кубанские казаки фильм Иван Пырьев
 Щедрое лето фильм Борис Барнет
 Карнавальная ночь фильм Эльдар Рязанов
 Наш милый доктор фильм Шакен Айманов
 Черёмушки фильм Герберт Раппапорт
 Спасите утопающего фильм Павел Арсенов
 Романс о влюблённых фильм Андрей Кончаловский

 Жоакима Педро де Андраде 
Специальный раздел, посвящённый бразильскому режиссёру Жоакиму Педро де Андраде.

Фильмы
 Гарринча – радость народа'
 Священник и девушка
 Макунайма
 Заговорщики (фильм)
 Супружеская война
 Человек из пау-бразил

Короткометражные фильмы
 Учитель Апипукос — документальный
 Поэт замка — документальный
 Кошачья кожа
 Cinéma Nôvo — документальный
 Бразилиа, противоречия одного города — документальный
 Язык убеждения — документальный
 Тропическая тропа
 O Aleijadinho — документальный

 Международная неделя кинокритики 
 El Amarillo фильм Серджо Мацца (Аргентина)
 Egyetleneim фильм Гила Немес (Венгрия)
 Как узнать своих святых фильм Дито Монтиельl (США)
 Гиена фильм Гржегорц Левандовски (Польша)
 Предчувствие фильм Жан-Пьер Дарруссен (Франция)
 Sur la trace d’Igor Rizzi фильм Ноэль Митрояни (Канада)
 Yi Nian Zhi Chu — Do over фильм Ю-Чи Ченга (Тайвань)
 La rieducazione фильм Давид Альфонси, Алессандро Фусто, Денис Маланино (Италия) — Специальный показ
 Bunny Lake is Missing (Великобритания/США), 1965 — Отто Преминджер (1906—1986) — В сотрудничестве с Национальным музеем кино и Венецианским кинофестивалем

 Дни авторов 
 7 лет фильм Жан-Паскаль Хатту (Франция)
 Тёмносинийпочтичёрный фильм Даниэль Санчес Аревало (Испания)
 Чича Ту-Мадре фильм Джанфранко Кваттрини (Аргентина/Перу)
 Слово тень фильм Марина Спада (Италия)
 Прощай, Фалкенберг! фильм Джеспер Гансландт (Дания/Швеция)
 Хадак фильм Петер Бросенс и Джессика Хоуп Вудворт (Бельгия/Германия/Голландия)
 Звезда солдата фильм Кристоф де Понфилли (Франция/Германия/Афганистан)
 Mientras tanto фильм Диего Лерман (Аргентина/Франция)
 За кадром фильм Кристоффер Боэ (Дания)
 Похороненные мечты фильм Лорен Сальге (Буркино Фасо/Канада/Франция)
 WWW - What a Wonderful World фильм Фаузи Бенсаиди (Марокко/Франция)
 Ночь подсолнухов фильм Хорхе Санчес-Кабесудо (Испания)
 L’udienza è aperta фильм Винченцо Марра (Италия)

 Призы 

 Главные призы 
 Золотой лев
 Золотой лев за лучший фильм: Натюрморт фильм Цзя Чжанкэ
 Золотой лев за вклад в мировой кинематограф: Дэвид Линч Серебряный лев
 Особый приз жюри: Сухой сезон фильм Махамат-Салех Харун
 Серебряный лев за лучшую режиссёрскую работу: Сердца фильм Ален Рене
 Откровение: Новый свет фильм Эмануэле Криалезе
 Кубок Вольпи
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Бен Аффлек — Смерть супермена
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Хелен Миррен — Королева
 Золотые Озеллы
 Золотые Озеллы за лучший сценарий: Питер Морган — Королева
 Золотые Озеллы за уникальное техническое содействие: Эммануэль Любецки — Дитя человеческое
 Приз Марчелло Мастрояни, актёру или актрисе: Неприкасаемый
 Специальный лев Жан-Мари Страуб и Даниель Юйе для инноваций в кино

 Горизонты 
 Венецианские Горизонты: Фемида в седле фильм Лю Цзе
 Венецианские горизонты — приз за лучший документальный фильм: Когда рушатся плотины: Реквием в четырёх актах (мини-сериал) фильм Спайк Ли

 Приз Луиджи де Лаурентиса 
 Приз за дебют: Хадак фильм Петер Бросенс и Джессика Хоуп Вудворт

 Короче короткой 
 Особое упоминание: Только для взрослых фильм Ео Джун Ан
 Приз за лучший короткометражный европейский фильм: Исполняя роли фильм Дэниэл Эллиотт
 Лев за лучший короткометражный фильм: Comment on freine dans une descente?' фильм Аликс Делапорте

 Цифры народов 63ª кинофестиваля 
 Число стран, имеющих по крайней мере один фильм в официальной секции: 31 (из них Чад, Кипр и Индонезия)
 Количество просмотров: 2,589
 Количество функций, представленных в официальных разделах: 62
 В конкурсе: 21
 Вне конкурса: 9 + 7 полночь + 1 Специальные события
 Венецианские горизонты: 19 + 5 Специальные события

 Библиография 
 L’Europeo, Cinema in Laguna'', сентябрь 2008 года

Ссылки 
 Официальный сайт выставки
 Технические характеристики плёнки Дни Венеции
 Технические характеристики плёнки Международная неделя кинокритики

Август 2006 года
Сентябрь 2006 года
2006 год в Италии
Кинофестивали 2006 года